Endstation ist Name oder Namensbestandteil von

Infrastruktur:
 letzte Haltestelle einer Verkehrslinie

Titeln:
Chicago Hope – Endstation Hoffnung, US-amerikanische Fernsehserie
Endstation (1935), österreichischer Spielfilm von E. W. Emo
Endstation (1973), deutscher Fernsehfilm von Ludwig Cremer
Endstation 13 Sahara, deutsch-britischer Abenteuerfilm (1962)
Eastern Boys – Endstation Paris, französisches Filmdrama von Robin Campillo (2013)
Endstation der Sehnsüchte, deutscher Dokumentarfilm von Cho Sung-hyung (2009)
Endstation goldener Fluß, australische Jugendserie, (1986)
Endstation Hölle, US-amerikanischer Katastrophenfilm von John Guillermin (1972)
Endstation für neun, schwedischer Kriminalroman 
Endstation Harembar, deutscher Spielfilm (1992) von Rainer Wolffhardt
Endstation Liebe, deutscher Spielfilm von Georg Tressler (1958)
Endstation Mond, Film (1950)
Endstation Paris, US-amerikanisches Filmdrama (1961)
Endstation Parkett, Dokumentarfilm
Endstation Sehnsucht, Drama von Tennessee Williams
Endstation Sehnsucht (1951), Spielfilm von Elia Kazan
Endstation Sehnsucht (1984), US-Fernseh-Drama 
Endstation Schafott, französisches Filmdrama (1973)
Endstation Tod, US-Actionfilm (2002)
Endstation Venedig, Kriminalroman von Donna Leon (1993)
Natalie – Endstation Babystrich, deutscher TV-Film
 Polizeiruf 110: Endstation, deutscher TV-Krimi (2016)
Radhapura – Endstation der Verdammten, deutscher Abenteuerfilm (1968)
Tatort: Endstation, deutsche TV-Krimi-Episode (1995)
MacGyver – Endstation Hölle, US-amerikanischer Fernsehfilm (1994)
Scared – Endstation Blutbad, thailändischer Splatterfilm (2005) von Pakphum Wonjinda
Organisationen
Endstation Rechts, SPD

Siehe auch: